Haas VF-19 —  гоночный автомобиль с открытыми колёсами в Формуле-1, был разработан и построен итальянским производителем шасси Dallara для американской конюшни Haas F1 Team для участия в чемпионате мира Формулы-1 сезона 2019 года. Болид был оснащен двигателем Ferrari 2019 года спецификации, Ferrari 064 EVO. Пилотировали в 2019 году болид, французский пилот Ромен Грожан выступавший в конюшне четвёртый год и датский пилот Кевин Магнуссен, выступающих за конюшню третий год. В качестве тест пилота участвовал пилот из Бразилии Пьетро Фиттипальди. Болид дебютировал на Гран-при Австралии 2019 года.

Разработка болида 

Команда начала начальную стадию разработки новой модели в июле 2018 года, тогда же было объявлено, что Haas завершает цикл доработки действующего болида VF-18, и сосредотачивает все ресурсы в пользу работы над автомобилем на следующий сезон. В связи с улучшением регулировки в аэродинамике у Haas в 2019 году, конюшня направила силы на более детальные просчеты чтоб улучшить обгоны на трассе, по мимо этого болид отличался рядом новшеств: более широким, упрощенным передним крылом, более широким задним крылом и упрощенными тормозными каналами, а также меньшими .

Презентация VF-19 
Двигатель автомобиля был официально запущен 18 февраля 2019 года на пит-лейне автодрома Барселона-Каталунья, Испания, на предсезонных заездах, а сама презентация болида прошла ранее 7 февраля 2019 года в Королевском автомобильном клубе в Лондоне, где по факту была представлена не машина, а новая раскраска, отображающая цвета титульного спонсора. Официально же новую модель Rich Energy Haas F1 Team представили только перед началом первого тестового дня в Барселоне, на пит-лейне каталонского автодрома прессе была продемонстрирована новая VF-19.

Именование 
Происхождение названия болида "VF-19" начато от первой модели VF-16 и по возрастающей каждый год, а та в свою очередь происходит от первого станка с ЧПУ, изготовленного компанией Haas Automation, VF-1, запущенного в 1988 году. "V" означает вертикальный, что является отраслевым стандартом для обозначения вертикальной мельницы. Джин Хаас, основатель Haas Automation, добавил к названию "F1", чтобы неофициально обозначить принадлежность к гоночной серии, а так же обозначить его как первый, 9 в текущей модели показывала год выпуска 2019. Серийный номер имеет цифровое продолжение модели 2018 года VF-18.

Технические особенности

Дизайн 
Итальянский производитель шасси Dallara как и в прошлом сезоне построили основной монокок для конюшни Haas. Как и во всех предыдущих сезонах, команда приобрела ряд компонентов у своего поставщика силовых агрегатов Ferrari, при этом увеличилось применение  своих разработок, доработке монокока предоставленного Dallara, аварийных конструкций и кузова. Это было сделано для соблюдения соответствующим спортивным и техническим регламентам FIA, которые прямо запрещали копировать клиентские автомобили, а правила обязывали команды самим проектировать множество деталей, чтобы считаться конструктором в соответствии с техническим регламентом.

Результаты выступлений

См. также 
 
 Dallara

Примечания 

Формула-1 в сезоне 2019
Шасси Haas Формулы-1
Автомобили Формулы-1 2019 года